Амальрик — фамилия. Известные носители:
 Амальрик, Алексей Сергеевич (1906—1965) — советский историк и археолог.
 Амальрик, Андрей Алексеевич (1938—1980) — писатель, журналист и драматург, автор книг, участник диссидентского движения в СССР.
 Амальрик, Леонид Алексеевич (1905—1997) — советский режиссёр мультипликационных фильмов.
 Амальрик, Матьё (род. 1965) — французский актёр, режиссёр и сценарист.

См. также 
 Амальрик из Бена (XII век) — французский философ-мистик и теолог.
 Амальрик I (около 1220—1270) — виконт Нарбонны с 1238 года.
 Арнольд Амальрик (?—1225) — папский легат, активный участник Альбигойского Крестового похода.